

Населені пункти та їхні частини

 Добкі — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Добкі — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Добкі — осада в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки